Lesichevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Lesitjovo, kommun, Pazardzjik, 
 Lesitjovo, ort, Pazardzjik, Obsjtina Lesitjovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar